Коза ностра () се може односити на:
 Сицилијанска мафија
 Америчка мафија
 Коза ностра (албум)